Michlbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Michlbach (Bodenkirchen), Dorf der Gemeinde Bodenkirchen im Landkreis Landshut, Bayern
 Gemeindefreies Gebiet Michlbach, ehemaliges gemeindefreies Gebiet im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

 Michlbach (Gemeinde Maria Schmolln), Ortschaft der Gemeinde Maria Schmolln im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Michlbach (Gemeinde Hitzendorf), westliche Gemeindeexklave und Ortschaft von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Gewässer:
 Michlbach (Frosnitzbach), linker Zufluss des Frosnitzbachs in der Venedigergruppe bei Gruben, Gemeinde Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol
 Michlbach (Pfreimd), rechter Zufluss der Pfreimd an der Wastlmühle, Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Michlbach (Tegernbach), rechter Zufluss des Tegernbachs (zur Rott) in Egglkofen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Michlbach (Thumersbach), rechter Zufluss des Thumersbachs (zum Zeller See) vor Thumersbach, Stadt und Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Michelbach